dawne gminy:
 gmina Łęczno – dawna gmina, powiat białogardzki, woj. koszalińskie
 gmina Łęczno – dawna gmina, powiat piotrkowski, woj. łódzkie

Zobacz też: gmina Łęczna